Липовац се може односити на:

 Липовац (презиме), српско презиме

или:

 Липовац (Алексинац), насеље у општини Алексинац, Нишавски округ, Република Србија
 Липовац (Врање), насељено место града Врања, Пчињски округ, Република Србија
 Липовац (Горњи Милановац), насеље у општини Горњи Милановац, Моравички округ, Република Србија
 Липовац (Крушевац), насеље у граду Крушевцу, Расински округ, Република Србија
 Липовац (Ражањ), насеље у општини Ражањ, Нишавски округ, Република Србија
 Липовац (Топола), насеље у општини Топола, Шумадијски округ, Република Србија
 Липовац (Ђаковица), насеље у општини Ђаковица, КиМ, Република Србија
 Липовац (Челинац), насеље у општини Челинац, Република Српска, БиХ
 Липовац (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ
 Липовац (Раковица), насеље у општини Раковица, Кордун, Република Хрватска
 Липовац (Пакрац), насеље града Пакраца, Западна Славонија, Република Хрватска
 Липовац (Градина), насеље у општини Градина, Република Хрватска
 Липовац (Нијемци), насеље у општини Нијемци, Република Хрватска

или:

 Горњи Липовац, насеље у општини Брус, Расински округ, Република Србија
 Доњи Липовац, насеље у општини Брус, Расински округ, Република Србија
 Липовац Крстињски, насеље у општини Војнић, Кордун, Република Хрватска
 Липовац Мајур, насеље града Дарувара, Западна Славонија, Република Хрватска

или:

 Липовац (манастир), манастир Српске православне цркве у селу Липовац, Епархија нишка
 Липовац (тврђава), тврђава код села Липовац

Види још 
 Липа (вишезначна одредница)
 Липе (вишезначна одредница)
 Липље (вишезначна одредница)
 Липовица (вишезначна одредница)
 Липовице (вишезначна одредница)
 Липово (вишезначна одредница)